Нозадзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Нозадзе, Александра Константиновна (1913—1941) — советский офицер, участница Великой Отечественной войны.
 Нозадзе, Рамаз (1983) — грузинский борец греко-римского стиля.
 Нозадзе, Мишико (2000) — грузинский самбист и дзюдоист.
 Нозадзе, Шалва Иванович (1915—1979) — советский самбист и борец вольного стиля.